een zijtak van de IJssel, zie: Kattendiep (Ketelmeer)
een straat in Groningen, zie Gedempte Kattendiep
het Kattendiep (Nieuwolda), een voormalige zijtak van het Termunterzijldiep
het Gedempte Kattendiep (Appingedam), een straat en voormalig afsnijdingskanaal in de loop van het Damsterdiep te Appingedam, aangelegd in 1444 en gedempt in 1966.
Bunder Katzentief, een ontwateringskanaal vanuit Bunde naar de Dollard, vroeger Katjedeep, uitmondend in het Ditzum-Bunder Sieltief
Stapelmoorer Katjetief, een ontwateringskanaal te Stapelmoor